«Дамы и гусары» — советский двухсерийный телефильм 1976 года.

Экранизация произведения А. Фредро. Телеверсия спектакля 1959 года.

Сюжет 
К престарелым гусарам — пану Майору, пану Ротмистру и молодому гусару Эдмунду приезжают сёстры пана Майора для того, чтобы женить престарелого холостяка на его племяннице. Но оказалось, что она любит пана Эдмунда. И тогда дамы задумывают интригу: уговорив майора жениться, в последний момент подменив его на поручика. Результатом этой интриги стало то, что все вояки решили жениться…

В ролях 
 Юрий Яковлев — пан Майор
 Владимир Осенев — пан Ротмистр
 Алексей Кузнецов — Эдмунд, поручик
 Алла Казанская — Оргонова
 Людмила Целиковская — Анела
 Юрий Волынцев — пан Юзеф, капеллан
 Лариса Пашкова — Дындальская
 Екатерина Райкина — Софья
 Александр Граве — Гжегож
 Анатолий Борисов — Рембо
 Нина Нехлопоченко — Юзя
 Инна Алабина — Зузя
 Агнесса Петерсон — Фрузя
 Владимир Шлезингер — Казик

Съемочная группа 
 Сценарист: Александр Фредро
 Режиссёры: Анатолий Ниточкин, Александра Ремизова
 Операторы: Александр Воропаев, Борис Дунаев
 Композитор: Лев Солин
 Художник: С. Ахвледиани, Виктор Лукьянов
 Директор: И. Харитонов

Ссылки 
 Воспоминания Юрия Яковлева  

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1976 года
Фильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации пьес
Фильмы о гусарах